Nogometni klub "Dragovoljac" (NK "Dragovoljac" Bočkovec; "Dragovoljac"; "Dragovoljac" Bočkovec) je nogometni klub iz Bočkovca, općina Sveti Petar Orehovec, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2021./22. "Dragovoljac" se natječe u "4. ŽNL Koprivničko-križevačkoj", ligi osmog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva. 
Klupska boja je plava.

O klubu 
NK "Dragovoljac" je osnovan 13. kolovoza 2000. godine, te se od osnutka natječe u županijskim ligama Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije.  
Klub također organizira tradicionalni malonogometni turnir.

Uspjesi 
 3. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2002./03. 

 4. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2001./02.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Povezani članci  
 Bočkovec

Vanjske poveznice  
 NK Dragovoljac Bočkovec, facebook stranica 
  sofascore.com, NK Dragovoljac Bočkovec 
  tipsscore.com, NK Dragovoljac Bočkovec 
 sportilus.com, NOGOMETNI KLUB DRAGOVOLJAC BOČKOVEC

Izvori 
 
 Ivan Majdak: "Križevačka nogometna priča : 1909. – 2009.", Križevci, 2009.,  
 library.foi.hr, "Glas Podravine" - tjednik Koprivničko-Križevačke županije, br. 47, god. LVI., objavljeno 23. studenog 2001., str. 20, preuzeto 26. kolovoza 2021. 
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Koprivničko-križevačka županija, nogometni savez, wayback arhiva  
 ns-kckz.hr, Klubovi, pristupljeno 13. kolovoza 2021. 
 bisnode.hr, NOGOMETNI KLUB "DRAGOVOLJAC" BOČKOVEC 
 poslovna.hr, NOGOMETNI KLUB DRAGOVOLJAC BOČKOVEC 
 fininfo.hr, NK "DRAGOVOLJAC" 
  

Nogometni klubovi u Koprivničko-križevačkoj županiji